GNU-Lizenz ist ein Sammelbegriff für mehrere Lizenzen des GNU-Projekts:

 GNU General Public License
 GNU Lesser General Public License
 GNU-Lizenz für freie Dokumentation